Chad kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chad (sjö i Antarktis),

Tchad 

 Tchad, självständig stat, 

Robotskapade Antarktisförgreningar